DeSoto County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 DeSoto County (Florida) – okres státu Florida
 DeSoto County (Mississippi) – okres státu Mississippi